AI o Ai pueden hacer referencia a lo siguiente:

 AI, Amnistía Internacional, ONG humanitaria que promueve los derechos humanos.
 AI, Artificial Intelligence, inteligencia artificial, rama de la informática que investiga procesos que imiten la inteligencia de los seres vivos.
 AI, Adobe Illustrator, aplicación en forma de taller de arte que trabaja sobre un tablero de dibujo.
 .ai, extensión de los archivos de Adobe Illustrator.
 AI, autoincompatibilidad, incapacidad de una planta hermafrodita para producir semillas.
 AI, asociación de internautas de España.
 .ai, dominio de nivel superior geográfico (ccTLD) correspondiente al archipiélago caribeño Anguila, colonia del Reino Unido.
 AI, designación de IATA correspondiente a la empresa Air India.
 Aí, Bradypus tridactylus, perezoso americano.
 Ai, río de 12 km de longitud, que cruza la ciudad de Kaohsiung en Taiwán.
 Ai, pueblo del antiguo Israel.

Personas 
 Ai, Jeperjeperura Ay II, faraón egipcio que reinó entre c. 1327/5 a 1323/1 a. C..
 Ai, seudónimo de la poeta tejana Florence Anthony (1947 – 2010).
 Ai, Ai Carina Uemura, cantante japonesa de pop y de rhythm and blues.

Autor de nombre científico 
 Ai, abreviatura de autor del botánico Tie Min Ai.

Cine
'''A.I. Inteligencia Artificial, película del 2001.

Siglas